Håkansson est patronyme suédois dérivé du prénom Håkan. Il est notamment porté par :

 Anders Håkansson (1956-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Jesper Håkansson (1981-), footballeur danois ;
 Kicki Håkansson, Miss Monde suédoise ;
 Ola Håkansson (1945-), chanteur, acteur et producteur suédois ;
 Stig Håkansson, athlète suédois ;
 Ulla Håkansson (1937-), cavalière suédoise ;
 Morgan Steinmeyer Håkansson, musicien suédois ;
  (1940-), spécialiste américaine de l'enseignement des mathématiques.